Сан Матео (от испански: San Mateo в превод Свети Матей) може да се отнася за:

 Сан Матео - град в Калифорния, САЩ
 Сан Матео (окръг) - окръг в Калифорния, САЩ
 Мост Сан Матео-Хейуърд - най-дългият мост над Санфранциския залив в Калифорния, САЩ, който често се нарича само Сан Матео